1992/93 е 45-ия сезон на българското футболно първенство от създаването на „А“ група през 1948 г. В шампионата участват 16 отбора, като се играе всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Спартак (Варна) и Хасково. Актуален шампион е ЦСКА (София).

Участващи отбори 
Отборите са подредени по азбучен ред.

Треньорски смени

Класиране

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София) 
Сред новите попълнения в Левски преди началото на сезона са Николай Илиев и Владко Шаламанов, които се завръщат от чужбина, Пламен Гетов от Етър, Николай Митов от Хебър и Димитър Трендафилов от Берое. Треньорът Иван Вутов залага на изключително офанзивен стил на игра, в който почти всички изпълнители във формацията са ангажирани с функции в нападение. През есенния полусезон като таран играе основно Трендафилов, но през зимната пауза Наско Сираков се завръща от Ланс, слага капитанската лента на ръката си и повежда атаката на тима. На Сираков по двата фланга помагат Даниел Боримиров и Велко Йотов, като последният изиграва най-добрият си сезон с екипа на Левски.

Цялата халфова линия на „сините“ също е изградена от футболисти, в чийто действия доминират изявите в предни позиции. На 33 години Гетов, който действа като плеймейкър или поддържащ нападател, бележи цели 26 гола по време на кампанията. До него най-често играят Илиан Илиев, Златко Янков и Георги Донков. Дори стоперът в схемата на Вутов участва активно в атаките. Първи избор за позицията е Николай Илиев, който обаче често страда от контузии, поради което сериозно присъствие в състава има Георги Славчев. На вратата титуляр е Пламен Николов, като либеро играе Валентин Дъртилов, а вдясно на отбраната най-често действа Петър Хубчев. За мястото вляво на защитата се конкурират Александър Марков и Красимир Коев.

Със * са отбелязани футболистите, напуснали по време на сезона.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1992/93
1992/93